Příjmení Brázda (Brázdová) nosí více osobností:

 Dalibor Brázda (1921–2005) – česko-švýcarský hudební skladatel, dirigent a aranžér
 Jan Brázda ze Zlámané Lhoty, vl. jm. Antonín Lenz (1829–1901) – český katolický teolog
 Jaroslava Brázdová – česká výtvarnice
 Jiří Brázda (1921–2001) – český notář
 Jiří Brázda (malíř) (* 1952) – český malíř a grafik
 Ladislav Brázda (1901–1942) – český obchodník a odbojář
 Martin Brázda (* 1952) – český basketbalista
 Oskar Brázda (1877–1977) – český malíř a odbojář
 Pavel Brázda (1926–2017) – český malíř a výtvarník
 Radomír Brázda (* 1967) – český hokejista
 Rudolf Brazda (1913–2011) – německý homosexuální vězeň koncentračního tábora
 Vilém Brázda (1901–1931) – český malíř, sochař a výtvarník

Česká příjmení